Baohe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baohe (socken i Kina), Hunan, 
 Baohe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar